Korfu oder Corfu (ital. Corfú), griechisch Kerkyra (Κέρκυρα), steht für:

 Korfu, griechische Insel im Ionischen Meer
 Korfu (Stadt), Hauptstadt der Insel Korfu
 Korfu (Gerät), ein Messempfänger der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
  Korfu, deutsche Bezeichnung eines ehemaligen französischen Département im heutigen Griechenland, siehe Département Corcyre
 Chaim Korfu (1921–2015), israelischer Politiker und Minister
 Korfu (Russischer Zerstörer) (1915–1956), russisches, sowjetisches und bulgarisches Nowik-Klasse Schiff

Corfu steht für:
 Corfu (Schiff), britisches Passagierschiff von 1931
 Corfu (New York), Dorf in den Vereinigten Staaten

Kerkyra steht für:
 drei Kriegsschiffe der griechischen Marine:
 Kerkyra (Griechischer Dampfer), Zolldampfschiff (1885–1897)
 Kerkyra (M-208) (1943–1973), ehemaliges BYMS-2172 Minensuchboot der Royal Navy, an die Hellenische Marine im Jahr 1946 verkauft
 Kerkyra (L-182) (erbaut 2004), Pomornik-Klasse, Luftkissen-Landungsschiff

Siehe auch:
 Kerkyra (Nymphe), Tochter des Flussgottes Asopos, die ihren Namen an die Insel gegeben hat
 Kerkyra (Heilige), christliche Märtyrerin des ersten Jahrhunderts, Tochter des römischen Statthalters von Korfu
 Kerkyra (Regionalbezirk), Regionalbezirk, NUTS-Region Griechenlands
 Kerkyra (Gemeinde), Gemeinde im Regionalbezirk Kerkyra der griechischen Region Ionische Inseln
 Kerkyra (Gemeindebezirk), Gemeindebezirk der Gemeinde Kerkyra der griechischen Region Ionische Inseln